Васи́лий Степа́нов: Степанов, Василий — русский актёр немого кино.
 Степанов, Василий Александрович (1872—1920) — русский инженер и политик, член ГД РФ, деятель Белого движения.
 Степанов, Василий Васильевич (1676—1739) — русский дипломат, тайный советник.
 Степанов, Василий Евгеньевич (род. 1981) — российский кинокритик.
 Степанов, Василий Иванович (1903—1979) — член-корреспондент АН БССР, философ.
 Степанов, Василий Матвеевич (1927—2011) — советский тяжелоатлет.
  Степанов, Василий Павлович (1905—1981) — советский партийный и государственный деятель.
 Степанов, Василий Петрович (1815—1892) — российский и финляндский государственный деятель, тайный советник.
 Степанов, Василий Савельевич (род. 1990) — российский гребец.
 Степанов, Василий Сергеевич (род. 1986) — российский актёр.
 Степанов, Василий Степанович (1897—1958) — Герой Социалистического Труда.